Орфографические варианты слова Израиль. Встречаются в качестве фамилии и имени как у евреев, так и у представителей других религий.

Израэль
 Израэль, Вернер (1931—2022) — канадский физик, известный исследованиями чёрных дыр.
 Израэль, Георг (1505—1588) — кузнец и священник «чешских братьев».
 Израэль, Джей (род. 1949) — американский кришнаитский гуру, публицист, литературный редактор и издатель.
 Израэль, Джеймс (1848—1926) — немецкий врач, хирург, уролог.
 Израэль, Джонатан (род. 1946) — британский историк.
 Израэль, Мирьям (1920—1996) — шведский психолог.
 Израэль, Оскар (1854—1907) — немецкий врач, патологоанатом.
 Израэль, Юрий Антониевич (1930—2014) — российский метеоролог, академик РАН.

Исраил
 Цвайгенбаум, Исраил Иосифович
Исраел
 Исраел Акопкохян
 Милитосян, Исраел Николаевич
 Акопкохян, Исраел Акопович
Исраил
 Арсамаков, Исраил Магомедгиреевич
 Керимов, Рамиз Исраил оглы
 Эфендиев, Исраил Рустам оглы

См. также 
 Израиль
 Израэльс
 Исраэл
 Исраэли
 Исраэлс
 Исраэль
 Бет-Изрейел